Termenul „Sanya” se poate referi la:

Sanya (râu), în Tanzania
Sanya (Hainan), oraș în China
Sanya, nume 
Arinola Olasumbo Sanya (n. 1953), profesor de fiziologie din Nigeria